Шапова́лов (Шапова́лова) — фамилия, происходящая от названия профессии (шаповал — шляпник, занимающийся изготовлением из валяной шерсти шляп-грешневиков и валенков).

Известные носители фамилии

Шаповалов 
 
 
 
 Шаповалов, Афанасий Афанасьевич (1908—1978) — гвардии подполковник, Герой Советского Союза.
 Шеповалов, Вадим Михайлович (1925—2006) — советский и российский композитор.
 
 Шаповалов, Виктор Леонидович (род. 1965) — российский автогонщик.
 Шаповалов, Виталий Владимирович (1939—2017) — советский и российский актёр.
 
 Шаповалов, Владислав Мефодьевич (1925—2020) — советский писатель и публицист.
 Шаповалов, Вячеслав Иванович (1947—2022) — русский поэт, литературовед и переводчик.
 Шаповалов, Георгий Иванович (род. 1945) — украинский историк и археолог.
 Шаповалов, Григорий Михайлович (1901—1941) — советский военачальник, полковник.
 
 Шаповалов, Дмитрий Васильевич (1935—1976) — советский футболист.
 
 
 
 
 Шаповалов, Иосиф Миронович (1904—1978) — командир 4-го мостового железнодорожного полка, подполковник, Герой Социалистического Труда.
 Шаповалов, Лев Николаевич (1873—1956) — русский и советский архитектор.
 Шаповалов, Михаил Михайлович (1898—1945) — генерал-майор, деятель «власовского» движения.
 Шаповалов, Николай Дмитриевич (1925—1985) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Шаповалов, Олег Владимирович (род. 1963) — председатель Харьковского областного совета.
 Шаповалов, Павел Евгеньевич (род. 1975) — российский легкоатлет, тренер.
 Шаповалов, Пётр Ермолаевич (1892—1960) — советский военачальник, полковник.
 
 Шаповалов, Сергей Александрович (род. 1951) — депутат Государственной Думы России.
 Шаповалов, Сергей Александрович (род. 1957) — советский украинский легкоатлет.
 Шаповалов, Фёдор Кузьмич (1923—1977) — майор, кавалер ордена Красной звезды.



См. также

Примечания